Викоди́н (гикодан, лортаб, гидрокодон, туссионекс) — сильнодействующее обезболивающее и супрессивное средство от кашля, содержащее гидрокодон и парацетамол (ацетаминофен). Гидрокодон — опиоид, является наркотическим анальгетиком. Наличие в препарате парацетамола усиливает обезболивающий эффект последнего, но ограничивает максимальную суточную дозу с учётом вероятности накопления парацетамола в токсичных концентрациях.

Викодин является активным болеутоляющим средством и лекарством от кашля, которое принимается исключительно внутрь. Терапевтическая доза в размере 5—10 миллиграммов фармакологически эквивалентна 60 миллиграммам морфина, который употребляется внутрь.

Побочные эффекты 
Побочные эффекты викодина включают в себя эйфорию, аллергические реакции, припадки, липкую кожу, слабость, головокружение, гипервентиляцию, потерю сознания, пожелтение глаз или кожи, необычную усталость, кровотечения, гематомы, запор, сухость во рту, тошноту, рвоту, пониженный аппетит, мышечные судороги, потоотделение, приливы, зуд, звон в ушах, полную потерю слуха, сниженное мочеиспускание и снижение сексуального влечения, а также склонность к насилию.

При передозировке появляется головная боль, сухость во рту, общая слабость, начинает тянуть в сон. Развиваются те же симптомы, что при отравлении кодеином. Из-за частых передозировок парацетамола, приводящих к необратимым изменениям печени, викодин был рекомендован к запрету в США. Каждый год передозировки парацетамола приводили к примерно 400 случаям смерти и 42 000 госпитализаций. В январе 2011 года управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств приказало производителям рецептурных препаратов, содержащих парацетамол, ограничить его максимальную дозу в одной капсуле или таблетке до 325 мг.

По опасности привыкания сравним с кодеином, из которого получается гидрокодон. Длительный приём в больших дозах может вызвать слабую эйфорию, а в дальнейшем — пристрастие (зависимость).

Резкое прекращение приёма чаще всего сопровождается абстинентным синдромом, синдромом отмены.

Немедицинское использование 
Утечка гидрокодона и злоупотребление им обострились в последние годы. Как сообщает управление по борьбе с наркотиками США, с 2009 года гидрокодон был вторым из наиболее часто встречающихся опиоидных фармацевтических наркотиков, представленных в качестве доказательств в федеральных, государственных и местных лабораториях судебной экспертизы.

В массовой культуре 

 Викодин получил широкую известность благодаря телесериалу «Доктор Хаус». Главный герой Грегори Хаус перенёс инфаркт четырёхглавой мышцы правого бедра, был прооперирован и испытывает хронические боли в ноге, от которых спасается, принимая викодин. Будучи врачом, Доктор Хаус считает, что он может контролировать свою зависимость от викодина, хотя и тщетно.
 В сериале «Сестра Джеки» Иди Фалько играет главную героиню, Джеки Пейтон, волевую и талантливую, но очень испорченную медсестру скорой помощи в больнице Нью-Йорка. Отошедшая от церкви католичка, которая питает слабость к викодину и аддераллу.
 Викодин упоминается во многих песнях рэпера Eminem, таких, как «Kill You», «Under the Influence», «Deja Vu», «Old Time’s Sake», «Underground», «Going Through Changes», «Oh No», «Cocaine» и «I Walk On Water». Он также изобразил таблетку викодина на CD-диске альбома The Slim Shady LP. Рэпер признался, что имел пристрастие к болеутоляющим (наряду с другими веществами).
 Препарат под названием «викодан» упоминается в книге Ирвина Ялома «Шопенгауэр как лекарство».
 Викодин упоминается в книге Энди Вейера «Марсианин». В экранизации книги Вейера персонаж Мэтта Деймона также употребляет викодин.
 В романе «Штамм» главный герой, доктор Эфраим Гудвезер, тоже употребляет викодин.
 Особое пристрастие к викодину имел бывший гитарист и вокалист группы Blink-182 — Том Делонг, который страдал от болей в спине, повредив позвоночник.
 Американский комик Джордж Карлин также страдал зависимостью от викодина.
 Упоминается в фильме «Внешкольные занятия» (2019).
 Упоминается в сериале «Клиент всегда мёртв»
 Упоминается в сериале «Эйфория».
 Упоминается в сериале «Саутленд».
 Упоминается в сериале «Химера» (2018).
 Упоминается в фильме «Щегол»
 В сериале «Бесстыжие» один из главных героев — Фрэнк Галлагер — испытывает зависимость к викодину.
 Упоминается в фильме «Очень плохие мамочки»
 Упоминается в сериале «Большая маленькая ложь» 2 сезон 3 серия
 Упоминается в фильме «Впритык»
 Упоминается в сериале «Это мы»
 Упоминается в песне Juice WRLD «Already Dead»
 Упоминается в фильме «Первая ведьма»
 Упоминается в сериале «Лучше звоните Солу»
 Упоминается в сериале «Кости» (4 сезон 15 серия)
 Упоминается в песне Kendrick Lamar — A.D.H.D.

Правовой статус 
В США гидрокодон входит в список III лекарственных средств. При продаже в качестве лекарства он должен комбинироваться с ненаркотическим ингредиентом в признанных терапевтических дозах. Лекарственные формы, признанные властями:
 100 мл (например, жидкости) должна иметь не более 30 мг гидрокодона в дополнение к терапевтической дозе ненаркотического ингредиента.
 единица дозы (например, твёрдого вещества: таблетки или капсулы), должна иметь не более 15 мг гидрокодона в дополнение к терапевтической дозе ненаркотического ингредиента.

В Канаде гидрокодон, наркотический компонент викодина, до сих пор свободно продаётся под торговым названием гикодан () в виде сиропа и таблеток.

В связи с тем, что гидрокодон входит в список I наркотических средств Российской Федерации, викодин запрещён к обороту на территории страны.

Примечания 

Противокашлевые средства
Лекарственные средства по алфавиту
Опиоиды